Charles Frederick "Freddie" Ingalls (Walnut Grove, Minnesota,  – Burr Oak, Iowa, ), frère de la romancière Laura Ingalls Wilder.

Il est le quatrième des cinq enfants de Charles et Caroline Ingalls. À l'âge de neuf mois, il commença à perdre du poids et, malgré les efforts du médecin, finit par succomber à presque dix mois.

Son personnage apparaît dans l’épisode en deux parties de la série La Petite Maison dans la prairie titré Le fils dans la version française, et The Lord is my Shepherd (« Le Seigneur est mon berger ») dans la version américaine.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en novembre 1875
Naissance dans le comté de Redwood
Décès en août 1876
Personnalité américaine du XIXe siècle
Décès avant 1 an
Décès en Iowa
La Petite Maison dans la prairie

da:Laura Ingalls Wilder#Lillebroderen Charles Frederic Ingalls
en:Caroline Ingalls#Freddie Ingalls